Hermann Hofmann je lahko:
 Hermann Hofmann (general)
 Hermann Hofmann (politik)